Nico Blum (* 13. Dezember 2000 in Overath) ist ein deutscher Dartspieler der Professional Darts Corporation.

Laufbahn 
Blum gab im Jahr 2017 sein Debüt bei einem European Tour-Event der PDC und konnte in der 1. Runde Josh Payne mit 6:4 besiegen. Das anschließende Zweitrundenspiel verlor er gegen Cristo Reyes mit 1:6.

Außerdem gewann er im selben Jahr den Jugend-Titel bei den World Masters 2017 durch einen Sieg gegen Keane Barry in einem Last Leg decider mit 4:3.

Weltmeisterschaftsresultate

PDC-Jugend 
 2017: 1. Runde (4:6-Niederlage gegen  Josh Payne)
 2018: Gruppenphase (5:4-Sieg gegen  Adam Watson und 1:5-Niederlage gegen  Mike De Decker)

Einzelnachweise

Dartspieler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 2000
Mann